Il singolare del Pilot Pen Tennis 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

James Blake era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marin Čilić ha battuto in finale 6–4, 4–6, 6–2, Mardy Fish.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Fernando Verdasco (semifinali)
  Ivo Karlović (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (ritirato per la fatica)
  Igor' Andreev (quarti)
  Juan Mónaco (secondo turno)
  Marin Čilić (campione)
  Andreas Seppi (quarti)
  Mardy Fish (finale)

  Marc Gicquel (terzo turno)
  Simone Bolelli (secondo turno)
  Jürgen Melzer (terzo turno)
  Agustín Calleri (secondo turno)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  José Acasuso (secondo turno)
  Eduardo Schwank (secondo turno)
  Victor Hănescu (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Pilot Pen Tennis 2008
ATP Tour 2008